George Legge (1647-1691), 1e baron van Dartmouth, commandant bij de Engelse marine
 George Legge (1755-1810), 3e graaf van Dartmouth, Brits politicus
 Gerald Legge (1924-1997), 9e graaf van Dartmouth, Brits zakenman
 Henry Bilson-Legge (1708-1764), Engels staatsman
 James Gordon Legge (1863-1947), Australisch legerofficier
 James Legge (1815-1897), Schots sinoloog 
 Katherine Legge (1980), Brits autocoureur 
 Mary Dominica Legge (1905-1986), Brits romaniste
 Michael Legge (1953), Amerikaans filmmaker
 Petrus Legge (1882-1951), Duits rooms-katholieke bisschop
 Thomas Legge (1535-1607), Engels toneelschrijver
 Wade Legge (1934-1963), Amerikaans jazzpianist 
 Walter Legge (1906-1979), Brits platenproducent
 William Legge (1731-1801), 2e graaf van Dartmouth, Brits staatsman
 William Legge (1851-1936), 6e graaf van Dartmouth, Brits politicus
 William Legge (1881-1958), 7e graaf van Dartmouth, Brits politicus
 William Legge (1949), 10e graaf van Dartmouth, Brits politicus
 William Vincent Legge (1841-1918), Australisch ornitholoog

Zie ook 
 Legg (doorverwijspagina)
 Leggett (doorverwijspagina)